Піт Норвал, Пітер (Піт) Норвал (афр. Pieter (Piet) Norval) — південноафриканський тенісист, що спеціалізувався на парній грі, олімпійський медаліст.
 Ендрю Норвал Робінсон (1946) — канадський дипломат.